Dit is een overzicht van alle interlands die de Red Flames ooit speelde.

 1970-1979
 1980-1989
 1990-1999
 2000-2009
 2010-2019
 2020-2029

Statistieken
Bijgewerkt tot en met de oefeninterland tegen  (1–6) op 12 april 2022.

Records

Meeste wedstrijden

Meeste gewonnen wedstrijden

Meeste gelijk gespeelde wedstrijden

Meeste verloren wedstrijden

Meest gemaakte goals (voor)

Meest gemaakte goals (tegen) 

Vrouwen